Чемпионат Германии по фигурному катанию 2010 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Германии сезона 2009—2010. Фигуристы соревновались в мужском и женском фигурном катании, парном катании, танцах на льду и синхронном катании. Соревнования во всех дисциплинах прошли на взрослом, юниорском и детском уровне.

Турнир прошёл в Мангейме на «САП-Арене» с 18 по 20 декабря 2009 года.

В чемпионате не приняли участия лидеры немецкого парного катания, двукратные чемпионы мира и трёхкратный чемпионы Европы Алёна Савченко и Робин Шолковы. Их, а также одиночницу Сару Хеккен, ещё одну спортивную пару Майлин Хауш и Даниэля Венде, танцоров Кристину Байер и Вилльяма Байера, Олимпийская спортивная конфедерация Германии включила в состав сборной Германии на зимних Олимпийских играх-2010 без учёта результатов национального чемпионата.

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы 

 WD = снялись с соревнований

Примечания

Ссылки 

 Расписание и результаты чемпионата 2010 
 Официальный сайт 

Чемпионаты Германии по фигурному катанию
2009 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Мангейме
Фигурное катание в сезоне 2009/2010